

Toponyme 
 Hoyos, ville espagnole de la Province de Cáceres ;

Patronyme 
 Maison de Hoyos, famille noble autrichienne dont :
 Alexander Hoyos (1876-1937), diplomate austro-hongrois ;
 Juan Martin de Hoyos (vers 1501-1561), chambellan hispano-autrichien, fondateur de la famille
 Ladislas de Hoyos (1939 - 2011), journaliste français ;
 Adris Hoyos, batteur du groupe Harry Pussy, originaire de Miami ;
 Ana Mercedes Hoyos (1942-2014), peintre colombienne
 Bernardo de Hoyos (1711-1735), prêtre espagnol ;
 Carlos Hoyos (1962-), footballeur international colombien ;
 Cristina Hoyos (née en 1946), actrice, chorégraphe et danseuse de flamenco espagnole ;
 Darío Castrillón Hoyos (né en 1929), cardinal colombien ;
 Emily Hoyos (née en 1977), présidente du Parlement wallon;
 Jorge Martínez de Hoyos (1920-1997), acteur mexicain ;
 Juan Diego Hoyos (ne en 1996), coureur cycliste colombien ;
 Kat Hoyos, actrice et chanteuse australienne d'origine colombienne ;
 Mariano de Jesús Euse Hoyos (1854-1926), prêtre colombien, bienheureux ;
 Ramón Hoyos, coureur cycliste colombien ;
 Remigio Valdés de Hoyos (né en 1958), artiste mexicain ;
 Rodolfo Hoyos Jr. (1916-1983), acteur mexicain;
 Teresa Hoyos (1918-2011), femme politique républicaine espagnole.
Homonymie de toponyme
Patronyme hispanique